T-28 – czołg średni produkcji radzieckiej z okresu II wojny światowej
 T28 Super Heavy Tank – amerykański czołg superciężki z okresu II wojny światowej
 T-28 Trojan – amerykański samolot treningowy z lat 50. i 60. XX wieku